Într-un mod general, o compilație este reunirea unor mai multe producții într-una singură, într-un context dat (de exemplu de același autor, sau de diverși autori într-un domeniu dat în aceeași perioadă etc.).

 Compilație, în literatură: fuziune într-un text unic a unor texte de origini diferite.
 Compilație, în muzică: album care reunește  mai multe înregistrări de origini diferite.
 Compilație, în joc video: mulțime a jocurilor video vândute împreună.
 Compilație, în informatică: lucrare realizată de un compilator care constă în transformarea unui cod sursă lizibil de către o persoană într-un fișier binar executabil de către o mașină.
 Compilație, în televiziune: denumite adesea Best of, sunt emisiuni care prezintă o reunire a celor mai bune momente, potrivit unei teme date.

Compilație